EXC steht für:
 Exelon
 KTM EXC, Enduro-Motorräder von KTM Motor-Fahrzeugbau
 European Executive Express (ICAO-Code), schwedische Fluggesellschaft

Abkürzung